Big A Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big A Mountain (Arizona)
 Big A Mountain (Virginia)